Viktória Šidlová (ur. 12 marca 2001) – słowacka skoczkini narciarska, reprezentantka klubu ŠK Kartík z Bańskiej Bystrzycy. Obok Natálii Hankovej pierwsza zawodniczka ze Słowacji, która wystąpiła w międzynarodowych zawodach rangi FIS. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2019) i juniorów (2019, 2020).

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słowackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001